La stagione 1979-1980 è stata la settantasettesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese.

Classifica finale

Verdetti
  Leicester City, Sunderland e Birmingham City promosse in First Division 1980-1981.
  Fulham, Burnley e Charlton Atheltic retrocesse in Third Division 1980-1981.

Voci correlate
First Division 1979-1980
Third Division 1979-1980
FA Cup 1979-1980
Football League Cup 1979-1980
FA Charity Shield 1980

Calcio nel 1979
Calcio nel 1980